Macroselia är ett släkte av tvåvingar. Macroselia ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Puckelflugor
Macroselia